Tomas Petersson, Pettersson och liknande namn kan syfta på:
 Tomas Petterson (född 1947), svensk cyklist, den yngste av bröderna Fåglum, se Tomas Fåglum
 Thomas Pettersson (journalist) (född 1957), svensk lärare, journalist och författare
 Thomas Petersson (född 1962), svensk skådespelare och komiker
 Jan Tomas Petersson (född 1963), en av författarna till romanen Amarone
 Thomas Petersson (biskop) (född 1968), svensk tidigare präst och biskop
 Thomas Peterssohn (född 1970), svensk journalist

Referenser